est la formule brute de plusieurs isomères.

 oxymétazoline, numéro CAS 
 ropinirole, numéro CAS 
 4-HO-DiPT, numéro CAS